

Надажиці — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Надажиці — село в гміні Ястрове Злотовського повіту Великопольського воєводства